Вагабов — дагестанская фамилия. Известные носители:
 Вагабов, Вагаб Мамедович (род. 1986) —  российский профессиональный боксёр и боец смешанных единоборств;
 Вагабов, Ислам Мамедович (род. 1992) —  российский боец смешанных единоборств и кулачных боёв.